ZTG steht für: 
 Zentrum Technik und Gesellschaft, eine zentrale Forschungseinrichtung der Technischen Universität Berlin zur Erforschung der Wechselwirkungen von technischer und gesellschaftlicher Entwicklung

ZtG steht für:
 Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien, eine Bündelung verschiedenster Aktivitäten im Bereich der Gender Studies an der Humboldt-Universität zu Berlin

ztg steht für:
 Xanaguía-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung